Gáspár Sándor (1888–1952): Pósta Sándor fogorvos, vívó, olimpiai bajnok eredeti neve
 Gáspár Sándor (1917–2002) politikus, szakszervezeti vezető
 Gáspár Sándor (1929) agrármérnök
 Gáspár Sándor (1956) színész